Un simbol (latină, symbolum, greacă, σύμβολον - simbolon) este o reprezentare a unui lucru, concept sau calitate. Semn convențional sau grup de semne convenționale folosit în știință și tehnică și care reprezintă sume, cantități, operații, fenomene, formule.  Folosirea și manipularea simbolurilor permite comunicarea și explorarea relațiilor existente între lucruri, concepte și însușiri.

În continuare sunt exemplificate o serie de simboluri din diferite domenii de activitate.

Termenul „Simbol” se poate referi la:

Știință și tehnică 

Simbolurile tehnice, formulele de calcul folosesc diverse simboluri și prescurtări ale anumitor mărimi; utilizarea unor simboluri standard pe plan internațional este deosebit de importantă în procesul de globalizare
 simbol chimic, reprezentare prescurtată a numelui unui element chimic

 simbolul Justiției
 Târnăcop și ciocan, simbolul mineritului

Medicină și psihologie 
 Bastonul lui Esculap simbolul științelor medicale
 Psihoanaliza folosește simboluri la interpretarea visurilor

Orientare 

 Hărțile geografice și geologice folosesc de asemenea simboluri explicate la "legenda hărții"
 În circulație (simboluri pe indicatoare) 
 În clădiri publice (simboluri pentru toalete: bărbat / femeie)

Religie 

 Simbolul Credinței; Cele trei simboluri folosite în creștinism:
Simbolul atanasian
Simbolul niceno-constantinopolitan
Simbolul apostolic

 Bahaismul, o religie arabă, este reprezentată prin steaua cu nouă colțuri
 Budismul este reprezentat prin roata învățăturii cu 8 spițe
 Crucea, peștele (greacă: ihtios) sau alfa și omega sunt simbolulrile religios al creștinismului
 Hinduismul prin om
 Islamul prin semilună
 Iudaismul prin steaua lui David cu șase colțuri, și menora- suportul de lumânări cu șapte brațe
 Sikhismul prin turban și sabie
 În Evul Mediu erau anumite cuvinte sau semne magice, ca de ex. talismanele -  simboluri aducătoare de noroc

Politică 
 Simbolurile Uniunii Europene
 Stemă
 Steagurile reprezintă simbolulurile țărilor
 Secera și ciocanul este simbolul comunismului
 fesul la bărbații islamici

Vezi și 
 Heraldică
 Semne grafice
 Simbolism 
 Simbolism rus 
 Simbolistica culorilor 
 Symbol (cor), cor românesc înființat în 1990 
 Vexilologie

Legături externe 
  Semne de informare 
  Simboluri religioase creștine
  Encyclopedia of Signs and Ideograms